August Lewakowski (ur. 1833 w Krośnie – zm. 1891 w Krośnie) – powstaniec styczniowy
 Jerzy Lewakowski (1891-1940) – podpułkownik geograf Wojska Polskiego
 Karol Lewakowski (1836-1912) – polityk galicyjski
 Zygmunt Lewakowski (1865-1941) – polski przemysłowiec, polityk i senator